Trachelopachys är ett släkte av spindlar som beskrevs av Eugène Simon 1897. 

Trachelopachys ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flinkspindlar
Trachelopachys